Абрамовиці — частина міста Люблін, Люблінське воєводство
 Абрамовиці — присілок села Щижиц, Лімановський повіт, Малопольське воєводство
 Абрамовиці-Косьцєльне — село, Люблінський повіт, Люблінське воєводство
 Абрамовиці-Приватне — село, Люблінський повіт, Люблінське воєводство